Francisco Lázaro ist der Name folgender Personen:

* Francisco Lázaro (Leichtathlet) (1891–1912), portugiesischer Marathonläufer
 Francisco Lázaro (Sänger) (* 1932), spanischer Opernsänger (Tenor)